Sezona 2006/07 avstrijske hokejske lige je 77. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo osem klubov iz dveh držav. Prvič je v ligi sodeloval neavstrijski klub HK Acroni Jesenice. Naslov prvaka je osvojil EC Red Bull Salzburg, ki je v finalni seriji premagal VSV EC s 4:1 v zmagah.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvi štirje klubi so se uvrstili v končnico.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Viri
 Uradna statistika lige

2006
2006 v športu
2007 v športu
2006 v hokeju na ledu
2007 v hokeju na ledu